Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Michała:

W Polsce 

 Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej
 Kościół św. Michała Archanioła w Błędowie
 Kościół św. Michała Archanioła w Brzeżawie
 Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie
 Kościół św. Michała Archanioła w Gdyni
 Kościół św. Michała Archanioła w Goszczynie
 Kościół św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 Kościół św. Michała Archanioła w Karlinie
 Kościół św. Michała Archanioła w Katowicach
 Kościół św. Michała Archanioła w Kotulinie
 Kraków:
 Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie
 Kościół św. Michała w Krakowie (Stare Miasto)
 Kościół św. Michała na Wawelu
 Kościół św. Michała w Kwielicach
 Kościół św. Michała Archanioła w Lublinie
 Kościół św. Michała Archanioła w Michalicach
 Kościół św. Michała w Nielubi
 Kościół pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli
 Kościół św. Michała w Polkowicach
 Kościół św. Michała Archanioła w Poznaniu
 Kościół św. Michała Archanioła w Prudniku
 Kościół pw. św. Michała Archanioła w Sławie
 Kościół św. Michała Archanioła w Szalowej
 Kościół św. Michała Archanioła w Szybowicach
 Bazylika katedralna św. Michała i Floriana w Warszawie
 Kościół św. Michała Archanioła w Wieluniu
 Kościół św. Michała Archanioła we Wrocławiu
 Kościół św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach
 Kościół św. Michała Archanioła w Żernicy

Na świecie 

 Kościół św. Michała w Hildesheim
 Kościół św. Michała w Ołomuńcu
 Kościół św. Michała w Pekinie

Michał, św.